Klenowe (ukrainisch ; russische Entsprechung / – von ukrainischen Wort Клен/Klen für „Ahorn“ abgeleitet) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Klenowe (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Klenowe (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka, siehe Klenowe (Wolodarka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Hajworon, siehe Klenowe (Hajworon)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Klenowe (Nossiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Klenowe (Tultschyn)

siehe auch:
 Klenowoje

uk:Кленове